Creal ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil O. Creal (1899–1986), US-amerikanischer Bürgermeister der Stadt Ann Arbor
 Edward W. Creal (1883–1943), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Criel
 Kriel